La Grande Coupure (verzetsactie), een verzetsactie tijdens de Tweede Wereldoorlog in België
 Grande coupure, een historische transitieperiode